Кубок мира по марафону 1997 года прошёл 9 (женщины) и 10 августа (мужчины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Афинах, столице Греции. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

С 1997 года турнир утратил свою самостоятельность. Предыдущие 6 розыгрышей турнира организовывались отдельно, теперь же Кубок мира стал вручаться победителям командного первенства в марафоне на чемпионатах мира по лёгкой атлетике.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 95 бегунов из 15 стран мира (48 мужчин и 47 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Соревнования прошли при жаркой погоде. Трасса была аналогична той, на которой разыгрывался Кубок мира 1995 года. Спортсмены повторили путь древнегреческого воина Фидиппида, взяв старт в городе Марафон и финишировав в Афинах.

Расписание 

Время местное (UTC+3)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки мира по марафону
Август 1997 года
Спорт в Европе в 1997 году
Спорт в Греции в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997